Tit est un mot de la langue Touareg qui signifie « œil » et « source » .

Toponyme 

 Tit : oasis, commune de la wilaya d'Adrar
 Tit village de la commune de Tamanrasset (wilaya de Tamanrasset) où eut lieu la bataille de Tit.

Pseudonyme 

 Tom Tit, pseudonyme d'Arthur Good.

Notes